Arie Ketting de Koningh, Nederlands schilder, tekenaar, lithograaf en fotograaf
Cornelis de Koningh, Nederlands bewindvoerder van de VOC
John de Koningh, Nederlands beeldhouwer
Leendert de Koningh, Nederlands schilder, tekenaar en lithograaf
Leonard de Koningh, Nederlands schilder, tekenaar, lithograaf en fotograaf
Sophia de Koningh, Nederlands schilder, tekenaar